«Сказание о князьях Владимирских» — памятник русской литературы XVI века, использовавшийся в политических целях. «Сказание» излагает легенду о происхождении великих князей от брата римского императора Августа по имени Прус. По сказанию, Прус был родственником Рюрика, а Владимир Мономах получил царские регалии (в т.ч. Шапка Мономаха) от византийского императора Константина Мономаха.

Происхождение 
Источники этих легенд и время их появления неизвестны; по мнению А. А. Зимина, они возникли в связи с венчанием на престол Дмитрия (внука Ивана III) в 1498.

По предположению А. Л. Гольдберга, автором сказания был Дмитрий Герасимов, согласно И. Жданову — легенда была создана ранее Пахомием Сербом.

Легенды в начале XVI века были записаны в «Послании о Мономаховом венце» митрополита Спиридона (Сатаны). Неизвестный автор или авторы составили «Сказание о князьях Владимирских» на основе «Послания» в начале XVI века (до 1527 года).

Использование в политике и дипломатии 
«Сказание» использовалось в дипломатии Василия III и Ивана IV. Легенды о происхождении великих князей от Августа вошли в Государев родословец (1555), Степенную книгу и «Чин венчания» Ивана IV на царство в 1547.

В искусстве 
Сюжетами «Сказания» иллюстрированы 12 панелей Мономахова трона в Успенском соборе. На каждой дверце в кругах вырезаны по две надписи, заключающие в себе рассказ о войне Владимира Мономаха с греками.

См. также 
 Сказание о Вавилонском царстве
 Сказание о Словене и Русе и городе Словенске
 Киевский синопсис

Источники 
 
 Сказание о князьях Владимирских. Перевод Л. А. Дмитриева
 И. Н. Жданов Повести о Вавилоне и сказание о князех владимирских. Журнал Министерства народного просвещения, часть 276, 1891. С. 247.
 Р. П. Дмитриева, Сказание о князьях владимирских, М. — Л., 1955.
 Ерусалимский К.Ю. Прус и «Прусский вопрос» в дипломатических отношениях России и Речи Посполитой 1560-х – начала 1580-х гг. // Хорошие дни: Памяти Александра Степановича Хорошева. Великий Новгород; СПб.; М., 2009. С. 276–293.

Литература Древней Руси